Frachtraum steht für:
 den Frachtraum eines Flugzeugs, speziell den Unterflurfrachtraum
 den Laderaum eines Schiffs

Siehe auch

 Kofferraum eines Kraftfahrzeugs
 Ladefläche
 Stauraum